Миньяр  — фамилия и топоним.

 Миньяр — город (с 1943 года) в России.
  Миньяр — река в Челябинской области.
 Миньяр, Александр Константинович (настоящая фамилия Белоручев, 1852—не ранее 1890) — российский и польский композитор.
 династия французских художников:
 Миньяр, Пьер (1612—1695) — живописец.
 Миньяр, Никола (1606—1668) — портретист, гравёр.

См. также 

 Миньяр-Белоручев — фамилия.